Longèves  (Charente-Maritime)
 Longèves (Vendée)